Épître est un nom commun issu du latin , lui-même tiré du grec ancien  / epistolê, qui signifie « lettre » (au sens de « correspondance »). Il peut ainsi désigner :
 l’épître, un genre littéraire correspondant à un court traité (souvent philosophique ou religieux) exposé sous forme épistolaire ;
 les Épîtres, recueil d'Horace (fin du ) ;
 dans le Nouveau Testament :
 les épîtres de Paul, écrites par Paul de Tarse,
 les Épîtres catholiques, regroupant divers auteurs.

Voir aussi